Федеральна служба:

 Федеральна служба (США) () — термін, який застосовується для позначення несення служби в Національній гвардії США.
 Федеральна служба (РФ) — різновид федеральних органів виконавчої влади в Російській Федерації.